modus (taalkunde), taalkundige wijs
 modus (statistiek) centrale maat in de statistiek
 modus (muziek), kerktoonladder
 modus (filosofie), hoedanigheid
 Renault Modus
 in de logica:
 modus ponens
 modus tollens